Анатолий Лютенко:
 Лютенко, Анатолий Анатольевич (род. 1961) — глава Лотошинской районной администрации.
 Лютенко, Анатолий Фёдорович (род. 1941) — председатель Кемеровского облисполкома в 1987—1990.